Borisowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Borisowka – osiedle typu miejskiego w obwodzie biełgorodzkim
 Borisowka – wieś w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Borisowka – wieś w rejonie lgowskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Borysówka – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim